Vievola
 Vievola, località di Tenda
 Stazione di Vievola